Kalte Hand steht für: 
 die umgangssprachliche Bezeichnung der Stadtrandsiedlung Am Taubenberg in Radeberg, Sachsen
 eine spezielle Art des Schürhakens

Siehe auch:
 Die kalte Hand des Schicksals (1978), Film von Earl Bellamy (mit Ronee Blakley)
 Angst hat eine kalte Hand (1996), Film von Matti Geschonneck (mit Cornelia Froboess, Udo Samel und Katja Riemann)
 Mimi und die kalte Hand, Kinderbuch von Viveca Lärn